Wanda i Zielony Ludek (ang. Wanda and the Alien, 2014) – brytyjski serial animowany wyprodukowany przez Random House Children’s Screen Entertainment i Komixx Entertainment, powstały na podstawie książek dla dzieci autorstwa Sue Hendry.

Premiera serialu miała miejsce 30 sierpnia 2014 roku na brytyjskim kanale Channel 5, natomiast 5 stycznia 2015 roku na brytyjsko-irlandzkim kanale Nick Jr. W Polsce serial zadebiutował 10 stycznia 2015 roku na antenie Nickelodeon Polska w bloku Nick Jr.

Od 2 marca 2020 roku serial emitowany jest na kanale Metro.

Opis fabuły 
Serial opisuje perypetie małej pomarańczowej króliczki imieniem Wanda, która jest mieszkanką lasu. Pewnego dnia w pobliżu jej domu rozbija się statek kosmiczny z obcym na pokładzie. Czterooki zielony stworek szybko się z nią zaprzyjaźnia, pokazując jej swoje nadprzyrodzone zdolności oraz magiczne sztuczki.

Wersja polska 
Wersja polska: na zlecenie Nickelodeon Polska – MASTER FILM
Reżyseria: Małgorzata Boratyńska
Dialogi: Elżbieta Jeżewska
Dźwięk i montaż: Aneta Michalczyk-Falana
Kierownictwo produkcji: Agnieszka Kołodziejczyk
Nadzór merytoryczny: Katarzyna Dryńska
Wystąpili:
 Julia Siechowicz – Wanda
 Przemysław Stippa – Kosmitek
 Agnieszka Fajlhauer – Mama Wandy
 Robert Tondera – Tata Wandy
W pozostałych rolach:
 Brygida Turowska
 Katarzyna Skolimowska
 Paweł Szczesny
 Hanna Kinder-Kiss
 Klaudiusz Kaufmann
 Zbigniew Kozłowski
 Łukasz Talik
 Wojciech Chorąży
 Małgorzata Boratyńska
i inni

Spis odcinków

Przypisy 

Brytyjskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2014
Seriale telewizyjne zakończone w 2015
Nickelodeon